Plusieurs navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Shark :
 l', une goélette mise en service en 1821 et détruite en 1846 ;
 le Shark, une goélette capturée en 1861, achetée par la Navy en 1863 et en service sous le nom de  en 1865 ;
 l', un sous-marin en service de 1903 à 1919, renommé  en 1911 ;
 l', un patrouilleur en service de 1917 à 1919 ;
 l', un sous-marin en service de 1936 à 1942 ;
 l', un sous-marin en service de  à  ;
 l', un sous-marin en service de 1961 à 1990.

Shark